Păltiniș kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Păltiniș (Botoșani)
 Păltiniș (Caraș-Severin)